Высокосов:

 Высокосов, Сергей Львович — советский и российский музыкант, композитор, автор песен.
 Высокосов — посёлок, Середино-Будский район, Сумская область, Украина.